Il singolare del torneo di tennis Birmingham Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Mikael Pernfors che ha battuto in finale Luiz Mattar 7-6, 6-4.

Teste di serie 

Assente
 Marcelo Filippini (secondo turno)
 Luiz Mattar (finale)
 Richard Fromberg (secondo turno)

 Claudio Pistolesi (primo turno)
 Roberto Azar (quarti di finale)
 Marcos Górriz (semifinali)
 Todd Witsken (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Birmingham Challenger 1992